Doppagne ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Doppagne (1912–2003), belgischer Romanist und Volkskundler
 Brigitte Doppagne (* 1961), deutsche Schriftstellerin